In Italia, il toponimo Villefranche si incontra:

 Villefranche, capoluogo del comune sparso di Quart, in Valle d'Aosta

In Francia i comuni con il nome Villefranche sono i seguenti:

 Villefranche, nel dipartimento di Gers
 Villefranche, nel dipartimento di Yonne
 Villefranche-d'Albigeois, nel dipartimento di Tarn
 Villefranche-d'Allier, nel dipartimento di Allier
 Villefranche-de-Conflent, nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Villefranche-de-Lauragais, nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Villefranche-de-Lonchat, nel dipartimento di Dordogna
 Villefranche-de-Panat, nel dipartimento di Aveyron
 Villefranche-de-Rouergue, nel dipartimento di Aveyron
 Villefranche-du-Périgord, nel dipartimento di Dordogna
 Villefranche-du-Queyran, nel dipartimento del Lot e Garonna
 Villefranche-le-Château, nel dipartimento di Drôme
 Villefranche-sur-Cher, nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Villefranche-sur-Mer (Villafranca), nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Villefranche-sur-Saône, nel dipartimento del Rodano
 Labastide-Villefranche, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, nel dipartimento di Charente Marittima
 Saulmory-et-Villefranche, nel dipartimento della Mosa